Шахтахты () — село в Азербайджане, в Кенгерлинском районе Нахичеванской Автономной Республики. Расположено на левом берегу реки Аракс, к югу от административного центра района — посёлка Кыврак.

В селении имеются погребения эпохи бронзы и раннего железа. В 2—3 км к востоку от Шахтахты выявлены средневековые памятники X—XVI вв. Крепость Шахтахты Гявуркала относится к древнейшим поселениям на территории Азербайджана и представляет собой циклопическое укрепление.

Селение прославлено в азербайджанской литературе тем, что из него вышло большое количество выдающихся деятелей Азербайджана.

Население 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» в селе Шахтахты Хокского сельского округа Нахичеванского уезда Эриванской губернии было 163 дыма и проживало 993 азербайджанцев, указанных как «татары», которые были мусульманами по вероисповеданию, из них 63 были беками, 7 — представителями шиитского духовенства, остальные — крестьянами.

Минеральный источник 
К юго-востоку от села находится одноименный минеральный источник. Вода минерального источника единственная на территории Нахчыванской Автономной Республики водородно-сульфидная, слабоминерализованная, сульфатно-гидрокарбонатная, кальциево-натриево-магниевая. Минеральная вода полезна при лечении ревматических и суставных болей.

Расписной сосуд 

Глиняный расписной сосуд относится к II тысячелетию до н. э. Является одним из наиболее известных образцов керамических изделий древнего Азербайджана. Сосуд окрашен в красный цвет и покрыт тремя поясами рисунков. Был найден в 1936 году в могильнике Кызыл-Ванк близ селения в рамках экспедиции Азербайджанского филиала Академии наук СССР. В настоящее время сосуд выставлен в Музее истории Азербайджана в Баку.

Баня 
Одним из памятников архитектуры в селе является Шахтахтинская баня. Баня была построена во второй половине XIX века. Имеет прямоугольную форму, размером 20х10,5х6,4 м. Общая площадь 210 м2. В прошлом потребности казны в воде удовлетворялись с помощью фаянсовых труб, а сейчас эти трубы заменены железными трубами.

Известные уроженцы 
 Зарифа Алиева — офтальмолог, академик Академии наук Азербайджана, профессор.
 Тамерлан Алиев — врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный научный деятель Азербайджана, лауреат Государственной премии (1981).
 Гейдар Газиев — ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, депутат Верховного Совета Нахичеванской АССР (1962—1966).
 Рашид Газибеков — министр Культуры Нахичеванской АР (1977).
 Мамед Джафаров — Герой Социалистического Труда (1949).
 Гусейн Ибрагимов — писатель, Народный писатель Азербайджана.
 Али Мамедов — Герой Социалистического Труда (1949).
 Гасан Мамедов — Герой Социалистического Труда (1949).
 Гусейн Мамедов — Герой Социалистического Труда (1949).
 Фирудин Мамедов — учёный, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (2001).
 Алирза Расизаде — просветитель, памфлетист, публицист марксизма и государственный деятель периода образования Нахичеванской АССР, член АзЦИК (1920—1923).
 Миргейдар Сеидов — Герой Социалистического Труда (1949).
 Адиль Сейидов - юрист, народный судья Худатского, Джалилабадского, Бардинского района (1957—1975)
 Гасан Сеидов — заслуженный юрист Азербайджанской Республики.
 Абульфат Шахтахтинский — полковник русской армии (1900), участник русско-японской войны (1904-05).
 Бехбуд Шахтахтинский — государственный и политический деятель, дипломат.
 Габибулла Шахтахтинский — химик, доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики (1974).
 Гамид-бек Шахтахтинский — государственный деятель и публицист, 3-й министр просвещения и вероисповеданий Азербайджанской Демократической Республики.

Маммед Ализаде - председатель ДАДП (Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının)

Примечания 

Населённые пункты Кенгерлинского района